John Peers e Michael Venus erano i detentori del titolo, ma hanno deciso di non partecipare al torneo.

In finale Juan Sebastián Cabal e Robert Farah hanno sconfitto Nikola Mektić e Mate Pavić con il punteggio di 7-60, 7-64.

Teste di serie 

  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (campioni)
  Nikola Mektić /  Mate Pavić (finale)

  Wesley Koolhof /  Łukasz Kubot (quarti di finale) 
  Ivan Dodig /  Filip Polášek (semifinali)

Wildcard 

  Omar Alawadhi /  Hamad Abbas Janahi (primo turno)

  Vasek Pospisil /  Nenad Zimonjić (primo turno, ritirati)

Qualificati 

  Lorenzo Sonego /  Andrea Vavassori (quarti di finale)

Lucky loser 

  Marcelo Arévalo /  Matwé Middelkoop (primo turno)

Tabellone

Qualificazioni

Teste di serie 

  Marcelo Arévalo /  Matwé Middelkoop (ultimo turno,lucky losers)

  Lorenzo Sonego /  Andrea Vavassori (qualificati)

Qualificati 

  Lorenzo Sonego /  Andrea Vavassori (quarti di finale)

Lucky losers 

  Marcelo Arévalo /  Matwé Middelkoop (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 
 

Dubai Tennis Championships 2021